Heist-op-den-Berg és un municipi belga de la província d'Anvers a la regió de Flandes, regat pel Grote Nete.

Nuclis

Evolució de la població

Segle

Segle XX (fins a 1976)

1977 ençà 

Municipis de la Província d'Anvers